«Коллапсирующий космос» () — короткий рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта, написанный в соавторстве с Робертом Хейвордом Барлоу в июне 1935 года. Впервые был опубликован в 1938 году в журнале «Leaves».

Сюжет 
Инопланетянин Дам Бор (англ. Dam Bor), смотрит каждым из своих шести глаз в линзы космоскопа. Его носовые щупальца стали оранжевыми от страха, а антенны хрипло зажужжали. Увиденное им пятно в эфире оказалось флотом из-за пределов пространственно-временного континуума. Он посылает сигнал тревоги в Межкосмическую торговую палату со временем прибытия в шесть столетий. Главнокомандующий Хак-Ни (англ. Hak Ni) готовит флот к боевым действиям. Отложив журнал «Ветер в городе и сумке» Дам Бор и его растительный напарник собираются в путь. Ранее они служили в Сверхгалактическом патруле и постоянно делили чашу гусеничного заварного крема, и их выбрасывали из всех портов во внутрипространственном городе Кастор-Я (англ. Kastor-Ya). Его напарник с тревогой смотрит на свое бледно-лиловое лицо. По сигналу они вскочили на эфиробайки и поспешили на Внешнюю планету, на которой Палата начинает заседание.

В Зале Великого Совета собрались делегаты от всех тридцати семи галактик ближайшей Вселенной. Олл Штоф (англ. Oll Stof), председатель палаты и представитель Совета Милленер, поднял безглазую морду и обратился к аудитории. Он был высокоразвитым простейшим организмом из Нов-Каса (англ. Nov-Kas) и говорил, испуская чередующиеся волны тепла и холода.«Господа, — сиял он, — на нас обрушилась ужасная опасность, которую я ощутил, и должен обратить на то ваше внимание». Все бурно аплодировали, когда по разношерстной аудитории прокатилась волна оваций; те, кто был безруким, скользя своими щупальцами. Он продолжил: «Хак Ни, ползи на помост!». Наступила гробовая тишина. Хак Ни, желтоволосый и доблестный командир, поднялся на трибуну в дюймах над полом, — «Друзья мои, — начал он, красноречиво шаркая задними конечностями, — эти заветные стены и столпы не будут оплакивать меня… Я помню когда…» Олл Стоф прерывает его и желает побед для старого доброго Внутреннего Космоса. Инопланетяне летят мимо бесчисленных звезд туда, где слабое пятно длиной в полмиллиона световых лет обозначило присутствие ненавистного врага, которого никто и не видел. Неизвестно какие уродливые чудовища могли скрываться там, среди лун бесконечности, но в их сиянии была зловещая угроза. Скоро появляется бесконечная череда ножницеобразных космических кораблей, совершенно незнакомой им формы. Затем со стороны врага раздается жуткий звук, похожий на град, призывающий к бою. Герой встречает угрозу с поднятыми антеннами и готов биться с чудовищным вторжением за родную систему из неведомых Внешних бездн. Раздается звук, похожий на ржавую швейную машинку. Хак Ни вызывающе поднимает морду, излучая властный приказ капитанам флота. Огромные космические корабли выстроились в боевой порядок, всего сотня или две из них отклонились от линии на много световых лет.

Источники 
Joshi, S. T. (2001). A Dreamer and a Visionary: H. P. Lovecraft in His Time. Liverpool University Press. p. 140. ISBN 0-85323-946-0.

Joshi, S. T.; Schultz, David E. (2001). An H. P. Lovecraft Encyclopedia. Westport, Connecticut: Greenwood Publishing Group. p. 191. ISBN 0-313-31578-7.

Рассказы Говарда Лавкрафта